Albert Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Albany Island (Michigan)
 Albert Island (Florida)